komisarz awaryjny – osoba zastępująca ubezpieczyciela na terenie innego państwa w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową
 komisarz europejski – członek gabinetu Komisji Europejskiej, odpowiednik ministra w zwykłym rządzie

 komisarz policji – stopień oficerski w policji wielu krajów
 Komisarz Policji – stopień oficerski w polskiej Policji
 komisarz ludowy – odpowiednik urzędu ministra w rządzie Rosji Sowieckiej, później ZSRR do 1946
 komisarz polityczny – w wojsku radzieckim do 1942 osoba kierująca pracą polityczno-wychowawczą w pułkach i związkach taktycznych
 komisarz rządowy – organ sprawujący zarząd komisaryczny w jednostce samorządu terytorialnego (JST), powoływany w celu wykonywanie zadań i kompetencji zawieszonych organów JST
 komisarz rządowy (Królestwo Polskie) – przedstawiciele generalnego gubernatora warszawskiego i lubelskiego w Tymczasowej Radzie Stanu w Królestwie Polskim 
 komisarz skarbowy – stanowisko specjalistyczne w służbie cywilnej podległej ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych
 komisarz sportowy
 komisarz wyborczy
 komisarz wystawy
 sędzia komisarz
 komisarz celny – stopień oficerski w polskiej Służbie Celnej
 wysoki komisarz – tytuł i zarazem nazwa funkcji występującej w międzynarodowych stosunkach dyplomatycznych

Film, literatura i postacie fikcyjne 
 Komisarz – film radziecki z 1967 roku, premiera 1987
 Komisarz Maigret – postać literacka, główny bohater serii powieści i opowiadań kryminalnych autorstwa Georges’a Simenona
 Komisarz Rex, niem. Kommissar Rex – owczarek niemiecki, bohater austriackiego serialu kryminalnego o tym samym tytule
 Komisarz Światła, oryg. tyt. Komisari i Dritës – albański film fabularny z roku 1966 w reżyserii Dhimitra Anagnostiego
 Komisarz Żbik – bohater polskiej serii komiksowej wydawanej o tym samym tytule
 Komisarz Alex – polski serial kryminalny powstały na podstawie serialu Komisarz Rex

Urzędy w Wielkiej Brytanii 
 Komisarze Georgii Południowej i Sandwicha Południowego
 Komisarze Brytyjskiego Terytorium Antarktycznego
 Komisarze Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiego
 Lord Wysoki Komisarz przy Parlamencie Szkocji
 Pierwszy komisarz ds. lasów

Urzędy w USA 
 Komisarz do spraw Indian

Urzędy przy ONZ 
 Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka
 Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców

Urzędy przy Radzie Europy 
 Komisarz Praw Człowieka Rady Europy